

Astronautica
Missione Dawn – missione spaziale NASA

Astronomia
 1618 Dawn – asteroide della fascia principale

Cinema
Dawn – film del 1914 diretto da Edward LeSaint
Dawn – film del 1917 diretto da Horace Lisle Lucoque
Dawn – film del 1919 diretto da J. Stuart Blackton 
Dawn – film del 1928 diretto da Herbert Wilcox
Dawn (L'Aube) – film del 2014 diretto da Romed Wyder

Musica
Dawn – gruppo blackened death metal svedese
Dawn – cantante e rapper sudcoreano
Dawn – album dei Danger Danger del 1995
Dawn – album degli Eloy del 1976
Dawn – album di Mongo Santamaría del 1977
Dawn – album dei Thy Majestie del 2008
Dawn – album di Yebba del 2021

Televisione
Il mio nemico (Dawn) – episodio della seconda stagione di Star Trek: Enterprise

Altro 
Dawn – giornale pakistano in lingua inglese
Dawn – nome proprio femminile
 Dawn – cantante e rapper sudcoreano
Dawn – personaggio dei fumetti creata da Joseph Michael Linsner
Dawn – personaggio della quarta stagione di A tutto reality
Dawn – nome inglese del personaggio dei Pokémon Lucinda
Dawn Blake – personaggio di Scooby-Doo! Mystery Incorporated